Ламберви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Ламбервиль — в департаменте Манш.
 Ламбервиль — в департаменте Приморская Сена.